Ngabo ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Munzihirwa Mwene Ngabo (1926–1996), kongolesischer römisch-katholischer Bischof
 Sanders Ngabo (* 2004), dänischer Fußballspieler